Puig de la Guàrdia (Collserola), muntanya de la Serra de Collserola a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
 Puig de la Guàrdia (Llagostera), muntanya de Llagostera (Gironès)
 Puig de la Guàrdia (Jorba), muntanya de Jorba (l'Anoia)